Kainrading ist der Ortsname von

 Kainrading (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kainrading (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern